Jinji bezeichnet:

 Jinji (Kaiping) (金鸡镇), Großgemeinde der Stadt Kaiping in der chinesischen Provinz Guangdong
 Jinji (Luoding) (金鸡镇), Großgemeinde der Stadt Luoding in der chinesischen Provinz Guangdong
 Jinji (Qingshui) (金集镇), Großgemeinde im Kreis Qingshui in der chinesischen Provinz Gansu
 Jinji (Teng) (金鸡镇), Großgemeinde im Kreis Teng im Autonomen Gebiet Guangxi, Volksrepublik China
 Jinji (Tianchang) (金集镇), Großgemeinde der Stadt Tianchang in der chinesischen Provinz Anhui
 Jinji (Yanting) (金鸡镇), Großgemeinde der Stadt Yanting in der chinesischen Provinz Sichuan
 Jinji (Zhong) (金鸡镇), Großgemeinde im Kreis Zhong der chinesischen Stadt Chongqing
 Jinji (Dazhu) (金鸡乡), Gemeinde im Kreis Dazhu in der chinesischen Provinz Sichuan
 Jinji (Longyang) (金鸡乡), Gemeinde im Stadtbezirk Longyang in der chinesischen Provinz Yunnan
 Jinji (Wuxuan) (金鸡乡), Gemeinde im Kreis Wuxuan im Autonomen Gebiet Guangxi, Volksrepublik China
 den Jinjisee (Jinji Hu)

Jinji ist der Name folgender Personen:

 Jinji (Silla) († 579), König von Silla in Korea